Enevold ist der Familienname folgender Personen:

 Flemming Enevold (* 1952), dänischer Schauspieler und Sänger
 Karen Enevold (1896–1993), dänische Schriftstellerin